Магомед-Салам Умаханов:
 Умаханов, Магомед-Салам Ильясович (1918—1992) — советский политический и партийный деятель.
 Умаханов, Магомед-Салам Курбанович (1938—2015) — советский и российский учёный-историк.